Montléart ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Louise St. Simon-Montléart (1763–1804), französische Adelige
 Wilhelmine von Montléart (1820–1895), britisch-österreichische Adelige und Stifterin